Опсаде Цариграда обухватају нападе и опсаде престонице Византије, од њеног оснивања 330. године под Константином I Великим (306—337), до њеног пада 1453. године, под Константином XI Драгашем (1449—1453).

Опсаде и напади на Цариград

Види још 
 Константинопољ
 Цариград

Литература